

Apprentissage de la grammaire 

En France, à l’école, l’enseignement de la grammaire consiste en un apprentissage des règles de la langue française qui doit permettre à tous les élèves qui la fréquentent d’exprimer correctement leur pensée, de comprendre les propos qui leur sont adressés et d'analyser les textes qu’ils lisent.
Le but est qu’au bout de quatre ans, à la sortie du collège, l’élève  maîtrise les outils de la langue que sont le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe pour pouvoir lire, comprendre et écrire des textes dans différents contextes.
L’enseignement de la grammaire amène à examiner les textes, et à prendre conscience que la langue constitue un système qui peut s’analyser.
Ce savoir s’acquiert progressivement, en parcourant les faits de langue et les mécanismes syntaxiques du français, en allant du plus simple au plus complexe.

Les exercices suivant le programme du cours doivent être inlassablement pratiqués pour permettre l’assimilation des règles énoncées dans le cours. Cela suppose que le maître corrige les exercices. L’élève peut suivre ses progrès dans la pratique de la langue en comparant ses résultats.
Ainsi peut-il s’approprier les règles grammaticales et maîtriser peu à peu la logique interne du système syntaxique.

L’analyse grammaticale des phrases constitue l’objectif essentiel de l’enseignement de la grammaire à l’école. Sa pratique permet de reconnaître un texte comme un tout cohérent  et conditionne l’apprentissage d’une  langue étrangère.
La terminologie grammaticale sert cet objectif.

Éducation
Grammaire